Shahabi ist der Familienname folgender Personen:

 Hossein Shahabi (1967–2023), iranischer Filmemacher
 Rebecca Niazi-Shahabi (* 1970), deutsche Autorin